Xbox steht für:
 Xbox, Spielkonsole
 Xbox (Marke), Videospiel-Marke
 Xbox (App), Anwendungssoftware zur Verwaltung von Computerspielen